Эурелиюс Жукаускас (, род. , Клайпеда, СССР) — литовский баскетболист, игравший на позиции центрового. Чемпион Европы 2003 года.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги: 1998/1999
  Чемпион Евролиги ФИБА: 2003/2004
  Чемпион Балтийской лиги (2): 2006/2007, 2007/2008
  Чемпион Литвы (3): 1997/1998, 1998/1999, 2007/2008
  Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2006/2007
  Обладатель Кубка Литвы: 2008

Сборная Литвы 
  Бронзовый призёр Олимпийских игр (2): 1996, 2000
  Чемпион Европы: 2003

Статистика

Ссылки 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Нептунас»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Улкер»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Ритас»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по баскетболу